Воя́мполка — топоним в России.

 Воямполка — село в Тигильском районе Камчатского края.
 Воямполка — река на полуострове Камчатка.

См. также 
 Село Воямполка — сельское поселение в Тигильском районе Камчатского края